ASOG ist die Abkürzung für:
 Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes Berlin
 Analytical Solution of Groups, ein Verfahren (Gruppenbeitragsmethode) zur Abschätzung von Aktivitätskoeffizienten

ASOG